

Antropologia 
Madani – gruppo etnico inserito genericamente tra i Bodo-Kachari

Persone 
Ahmad Jamil Madani, ex calciatore saudita
Iyad bin Amin Madani, politico arabo
Isma'il Hedfi Madani, mistico islamico
Narimene Madani, pallavolista algerina
Nima Madani, tennista svedese
Proschat Madani, attrice austriaca